Кутно означає:

 Кутно — місто в Польщі
 Кутно — зникле село та маєток біля Шумбару